Алдын-оол — фамилия.

 Алдын-оол, Арыя Араптановна (1928—2016) — советский, тувинский педагог.
 Алдын-оол, Оюн Толепович (1923—1965) — участник Великой Отечественной Войны, министр охраны общественного порядка Тувинской АССР.
 Алдын-оол, Хомушку Сайынотович (1922—1981) — советский, тувинский педагог.